Kustatscher ist der Nachname von:
Erika Kustatscher (* 1963), Südtiroler Historikerin
Evelyn Kustatscher (* 1976), Südtiroler Paläobotanikerin